503 steht für:
 das Jahr 503 n. Chr.
 das Jahr 503 v. Chr.

Technik:
 Rh 503, eine einläufige, fremdangetriebene Maschinenkanone des deutschen Unternehmens Rheinmetall Defence
 Rotax 503, einer aus einer Reihe von kleinen Kolbenmotoren für Luftfahrtanwendungen
 Sachs 503, ein Einzylinder-Mofamotor des deutschen Herstellers Fichtel & Sachs

Informatik:
 503 (Service Unavailable), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#5xx – Server-Fehler

Verkehrswege:
 Bundesstraße 503 in Schleswig-Holstein
 Route nationale 503, französische Nationalstraße von 1933 bis 1973

Verkehrsmittel:
 Avro 503, ein Doppeldecker-Flugzeug des britischen Herstellers Avro
 BMW 503, ein zweitüriger Sportwagen der Bayerischen Motoren Werke
 Fiat 503, ein Automodell von Fiat
 MAZ-503, ein sowjetischer Lastwagen
 Piaggio Gilera Eaglet 50 Typ 503 Mini Chopper, ein Kleinkraftrad im Chopperstil

Siehe auch: